Колин Питер Грининг (; 9 апреля 1986 года; Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — профессиональный хоккеист, левый и центральный нападающий. Игрок клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

Игровая карьера 
Грининг был выбран под общим 204-м номером на драфте НХЛ 2005 года командой «Оттава Сенаторз». Колин отыграл четыре сезона за Университет Корнелла не пропустив ни одного матча, также он был капитаном команды в последние 2 курса.

После окончания университета в 2010 году Грининг присоединился к клубу Американской хоккейной лиги «Бингхэмтон Сенаторс». 1 февраля 2011 года он дебютировал в НХЛ в матче против «Нью-Джерси Девилз». 3 марта 2011 года Колин забил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге в матче против «Атланта Трэшерз». 19 мая 2011 года Грининг подписал трёхлетний контракт с «Оттава Сенаторз».

12 января 2012 года он был выбран для участия в матче Молодых звёзд Матче всех звёзд НХЛ 2012, прошедшим в Оттаве.

Статистика карьеры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Ольборг Пайрэтс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»